Název Ploužnice mají dvě sídla:
 Ploužnice (Ralsko), část města Ralsko v okrese Česká Lípa
 Ploužnice (Lomnice nad Popelkou), část města Lomnice nad Popelkou v okrese Semily
 Ploužnice (přítok Cidliny)